Mian peut désigner :
 Mian, un village de la Région du Centre au Cameroun, localisé dans la commune de Mbankomo ; 
 le Xian de Mian, un district administratif de la province du Shaanxi en Chine ;
 , un titre royal indien.